Příjmení Finney nosí více významných osobností:

 Albert Finney (1936–2019) – britský herec
 Charles Grandison Finney (1792–1875) – americký teolog
 Tom Finney (1922–2014) – anglický fotbalista